Моа́на переводится как море или океан с большинства полинезийских языков, или более литературно и дословно как «глубокая вода».

Люди 
  — княжеская линия Гавайских островов.

 Калосил, Моана Каркассес (род. 1963) — вануатский государственный и политический деятель.
  (род. 1961; наст имя Моана Марее Маниапото) — новозеландская певица, сочинительница песен и кинематографист-документалист.
 Нунес, Шерил (род. 1971; наст. имя Шерил Моана Мари Нунес) — американская актриса, фотомодель, музыкант, журналистка и телеведущая.
 Поцци, Моана (1961—1994; наст. имя Анна Моана Роза Поцци) — итальянская порноактриса.

Фильмы 
 Моана — американский документальный фильм 1926 года. В русскоязычном прокате также известен под названием «Моана южных морей».
  — итальянский мини-сериал 2009 года о жизни Моаны Поцци.
 Моана — американский мультфильм 2016 года.
  — саундтрек мультфильма.
 .

Населённые пункты 
  — пригород Аделаиды (Австралия).
  — городок в Новой Зеландии.
  — пригород Нельсона в Новой Зеландии.

Прочее 
  — район города Гонолулу, штат Гавайи, США.
  — крупнейший торговый центр штата Гавайи, , крупнейший торговый центр под открытым небом в мире, крупнейший торговый центр компании 
  — гостиница в Гонолулу.
  — научно-исследовательское судно типа SWATH ВМФ США.
 Моана — третья партия загрузочных образов AmigaOS 4.

См. также 
 Моанья
 Мона
 Моан
 Арамоана